То́мас (Том) Э́веретт Скотт (, род. 7 сентября 1970, Ист-Бриджуотер, Массачусетс, США) — американский телевизионный, театральный и киноактёр. Наиболее известен по роли Гая Паттерсона в фильме «То, что ты делаешь» и детектива Расселла Кларка в телесериале «Саутленд».

Биография 
Том Эверетт Скотт родился в Ист-Бриджуотере, штат Массачусетс в семье агента по страхованию Синтии «Синди» Скотт (урожд. Пирс) и инженера-строителя Джозефа Уильяма «Билла» Скотта.

Личная жизнь 
С 1997 года женат на Дженни Галлахер. У супругов есть двое детей.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США